Dit is een lijst van planetoïden 9801-9900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 6 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (9801) - || 1997 FX3 || 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (9802) - || 1997 GQ6 || 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (9803) - || 1997 GL8 || 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (9804) Shrikulkarni || 1997 NU || 1 juli 1997 || E. O. Ofek
|-
| (9805) - || 1997 NZ || 1 juli 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9806) - || 1997 NR6 || 10 juli 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (9807) Rhene || 1997 SJ4 || 27 september 1997 || T. Kobayashi
|-
| (9808) Navamijain || 1998 QS70 || 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (9809) Jimdarwin || 1998 RZ5 || 13 september 1998 || LONEOS
|-
| (9810) Elanfiller || 1998 RJ65 || 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (9811) Cavadore || 1998 ST || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (9812) Danco || 1998 SJ144 || 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (9813) Rozgaj || 1998 TP5 || 13 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (9814) Ivobenko || 1998 UU18 || 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (9815) Mariakirch || 2079 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9816) von Matt || 2643 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9817) Thersander || 6540 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9818) Eurymachos || 6591 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9819) Sangerhausen || 2172 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9820) Hempel || 3064 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9821) Gitakresáková || 4033 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9822) Hajduková || 4114 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9823) Annantalová || 4271 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9824) Marylea || 3033 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9825) Oetken || 1214 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9826) Ehrenfreund || 2114 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9827) - || 1958 TL1 || 8 oktober 1958 || LONEOS
|-
| (9828) Antimachos || 1973 SS || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9829) Murillo || 1973 SJ1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (9830) Franciswasiak || 1978 VE11 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (9831) Simongreen || 1979 QZ || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (9832) Xiaobinwang || 1981 EH3 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (9833) Rilke || 1982 DW3 || 21 februari 1982 || F. Börngen
|-
| (9834) Kirsanov || 1982 TS1 || 14 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (9835) - || 1984 UD || 17 oktober 1984 || Z. Vávrová
|-
| (9836) Aarseth || 1985 TU || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (9837) Jerryhorow || 1986 AA2 || 12 januari 1986 || I. K. Horowitz
|-
| (9838) Falz-Fein || 1987 RN6 || 4 september 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9839) Crabbegat || 1988 CT2 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (9840) - || 1988 RQ2 || 8 september 1988 || P. Jensen
|-
| (9841) Mašek || 1988 UT || 18 oktober 1988 || Z. Vávrová
|-
| (9842) Funakoshi || 1989 AS1 || 15 januari 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9843) Braidwood || 1989 AL3 || 4 januari 1989 || R. H. McNaught
|-
| (9844) Otani || 1989 WF1 || 23 november 1989 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (9845) Okamuraosamu || 1990 FM1 || 27 maart 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9846) - || 1990 OS1 || 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (9847) - || 1990 QJ5 || 25 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (9848) Yugra || 1990 QX17 || 26 augustus 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (9849) - || 1990 RF2 || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (9850) Ralphcopeland || 1990 TM5 || 9 oktober 1990 || R. H. McNaught
|-
| (9851) Sakamoto || 1990 UG3 || 24 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9852) Gora || 1990 YX || 24 december 1990 || T. Seki
|-
| (9853) l'Epee || 1991 AN2 || 7 januari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (9854) Karlheinz || 1991 AC3 || 15 januari 1991 || F. Börngen
|-
| (9855) Thomasdick || 1991 CU || 7 februari 1991 || R. H. McNaught
|-
| (9856) - || 1991 EE || 13 maart 1991 || Spacewatch
|-
| (9857) Hecamede || 1991 EN || 10 maart 1991 || R. H. McNaught
|-
| (9858) - || 1991 OL1 || 18 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (9859) Van Lierde || 1991 PE5 || 3 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (9860) Archaeopteryx || 1991 PW9 || 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (9861) Jahreiss || 1991 RB3 || 9 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (9862) - || 1991 RA6 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9863) Reichardt || 1991 RJ7 || 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (9864) - || 1991 RT17 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (9865) Akiraohta || 1991 TP1 || 3 oktober 1991 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (9866) Kanaimitsuo || 1991 TV4 || 15 oktober 1991 || S. Otomo
|-
| (9867) - || 1991 VM || 3 november 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| (9868) - || 1991 VP1 || 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9869) Yadoumaru || 1992 CD1 || 9 februari 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (9870) Maehata || 1992 DA || 24 februari 1992 || T. Seki
|-
| (9871) Jeon || 1992 DG1 || 28 februari 1992 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (9872) Solf || 1992 DJ4 || 27 februari 1992 || F. Börngen
|-
| (9873) Freundlich || 1992 GH || 9 april 1992 || R. H. McNaught
|-
| (9874) - || 1993 FG23 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (9875) - || 1993 FH25 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (9876) - || 1993 FY37 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (9877) - || 1993 ST3 || 18 september 1993 || H. E. Holt
|-
| (9878) Sostero || 1994 FQ || 17 maart 1994 || Farra d'Isonzo
|-
| (9879) Mammuthus || 1994 PZ29 || 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9880) Stegosaurus || 1994 PQ31 || 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (9881) Sampson || 1994 SE || 25 september 1994 || R. H. McNaught
|-
| (9882) Stallman || 1994 SS9 || 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (9883) Veecas || 1994 TU1 || 8 oktober 1994 || J. E. Rogers
|-
| (9884) Příbram || 1994 TN3 || 12 oktober 1994 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (9885) Linux || 1994 TM14 || 12 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (9886) Aoyagi || 1994 VM7 || 8 november 1994 || S. Otomo
|-
| (9887) Ashikaga || 1995 AH || 2 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9888) - || 1995 CD || 1 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9889) - || 1995 FG1 || 28 maart 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9890) - || 1995 SY2 || 20 september 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (9891) Stephensmith || 1995 XN1 || 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9892) Meigetsuki || 1995 YN3 || 27 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (9893) Sagano || 1996 AA1 || 12 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9894) - || 1996 BS1 || 23 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9895) - || 1996 BR3 || 27 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9896) - || 1996 BL17 || 22 januari 1996 || Lincoln Laboratory ETS
|-
| (9897) Malerba || 1996 CX7 || 14 februari 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| (9898) Yoshiro || 1996 DF || 18 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (9899) Greaves || 1996 EH || 12 maart 1996 || R. H. McNaught
|-
| (9900) Llull || 1997 LL6 || 13 juni 1997 || M. Blasco|}

Planetoïdenlijsten